

Geografia

Lullington (Derbyshire)
Lullington (East Sussex)
Lullington (Somerset)